Diktys může být

 Diktys (mytologie) – postava řecké mytologie, bratr krále Polydekta

 Diktys – také Diktys Krétský nebo Diktys z Kréty, údajný původce řeckého románu o trójské válce